Miejscowości na Białorusi (biał. Вяжышча, Wiażyszcza, ros. Вяжище, Wiażyszcze):
 Wiażyszcza – dawna wieś w sielsowiecie Wierbowicze, w rejonie narowelskim obwodu homelskiego
 Wiażyszcza – wieś w sielsowiecie Sorżyca, w rejonie bieszenkowickim obwodu witebskiego